Ganda bezeichnet:

 ein Kulturgebiet in Ostafrika
 Baganda, das Volk der Ganda
 Buganda, das Land Ganda
 Kiganda, die Kultur der Ganda
 Luganda, die Sprache Ganda
 ein Municipio in Angola, siehe Ganda (Angola)
 Alt Ganda und Neu Ganda, zwei Weiler in der Gemeinde Igis, Kanton Graubünden, Schweiz

Ganda ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Ganda (* 1997), israelischer Fußballspieler
 Joseph Henry Ganda (* 1932), Alterzbischof von Freetown
 Oumarou Ganda (1935–1981), nigrischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Schauspieler